

Cinema 
Il potere della spada - Shadowless Sword (Muyeonggeom) – film del 2005 diretto da Kim Young-jun

Letteratura 
Il potere della spada – romanzo del 1986 scritto da Wilbur Smith